Капитан Скарлет може да се отнася за:

 „Капитан Скарлет и мистероните“, научно-фантастичен сериал с марионетки от 60-те години на 20 век
 „Новият Капитан Скарлет“, компютърно-анимиран римейк от 2005 г. на сериала от 60-те
 Капитан Скарлет (персонаж), главния герой в двете поредици